Ку́ппер (Kupper) — фамилия. Известные носители:

 Куппер, Йозеф (1932—2017) — швейцарский шахматист, международный мастер.
 Куппер, Мартин (род. 1989) — эстонский легкоатлет, метатель диска.